FC Pipinsried (celým názvem: Fußballclub Pipinsried 1967 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorské farní obci Pipinsried. Založen byl v roce 1967. Od sezóny 2017/18 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Stadionu an der Reichertshauser Straße s kapacitou 2 500 diváků. Klubové barvy jsou modrá a žlutá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl ženské gymnastiky a tenisu.

Památné zápasy 

Zdroj:

 2017: Barážový zápas o postup do Regionalligy proti rezervě SpVgg Greuther Fürth. Pipinsried zvítězil celkovým poměrem 4:3 (1. zápas – 1:1, 2. zápas – 3:2 prodl.) a postoupil tak poprvé v historii do nejvyšší regionální soutěže.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1989–1993: Landesliga Bayern Süd
 1993–1999: Bezirksoberliga Schwaben
 1999–2012: Landesliga Bayern Süd
 2012–2013: Landesliga Bayern Südwest
 2013–2017: Fußball-Bayernliga Süd
 2017– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1967